Николай Усков:
 Усков, Николай Васильевич (1849—1899) — русский врач, патологоанатом.
 Усков, Николай Феликсович (род. 1970) — российский историк-медиевист и журналист.